Caraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caraí (ort), Minas Gerais, 
 Caraí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar